Женская национальная сборная США по кёрлингу — представляет США на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга США ().

Статистика выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Панконтинентальные чемпионаты

См. также 
 Мужская сборная США по кёрлингу
 Смешанная сборная США по кёрлингу
 Смешанная парная сборная США по кёрлингу
 Сборная США по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная США по кёрлингу на колясках

Примечания

Ссылки 
 США -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга США
 Официальный сайт Федерации кёрлинга США (веб-архив; старая версия до 2021 года)

США
Кёрлинг в США
Кёрлинг
Женский кёрлинг